Le Temple du nuage blanc peut faire référence à :
 Temple du nuage blanc de Pékin, principal temple taoïste de Pékin, R.P. de Chine  
 Temple du nuage blanc de Shanghai, principal temple taoïste de Shanghai, R.P. de Chine